Christmas puede aludir a:

Festividad 
la Natividad de Jesús y a su celebración en el tiempo de Navidad.
las tarjetas de felicitación que se envían durante ese periodo.

Lugares

América.. 
 Christmas (Florida), en el estado de Florida, Estados Unidos.
Islas Christmas, en el archipiélago de Tierra del Fuego, Chile

Oceanía 
 Isla de Navidad, Christmas Island, en Australia.
 Kiritimati, Christmas Island, en Kiribati.

Música

Álbumes 
 Christmas, álbum recopilatorio de Celtic Woman.
 Christmas, álbum de estudio de Celtic Thunder.
 Merry Christmas, álbum de Mariah Carey.
 Christmas from the Heart, álbum de David Archuleta.

Canciones 
 «Christmas Time», sencillo promocional del álbum navideño My Kind of Christmas de la cantante Christina Aguilera.
 «Christmas Time», canción grabada por Bryan Adams.
 «Christmas Time (Is Here Again)», canción de Navidad grabada por The Beatles.